Энцо Феррари (; 21 октября 1942, Сан-Дона-ди-Пьяве, Италия) — итальянский футболист и тренер.

Карьера

Футболиста 

Практически всю свою карьеру Феррари отыграл на позиции нападающего в клубах из низших лиг. В Серии А он дебютировал в составе "Палермо". Наибольшую известность форварду принес гол "Роме" 12 января 1969 года, который он забил прямым ударом с 77 метров от ворот. Позднее футболист играл за "Удинезе".

Тренера 

Завершил свою карьеру Феррари в клубе "Конельяно", в котором он начал тренерскую карьеру. В 1980 году после годичной работы наставником молодежки "Удинезе", специалист возглавил главную команду. Четыре сезона Феррари удерживал клуб в Серии А. В сезоне 1984-85 он трудился в испанской Ла Лиге с "Сарагосой", после чего вновь вернулся на родину. В итальянской элите специалист трудился с "Авеллино" и "Реджаной", но успеха с ними он не снискал.

В 2010-2011 гг. Энцо Феррари занимал пост генерального директора "Триестины".

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Футболисты Италии
Игроки ФК «Форли»
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Удинезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Удинезе»
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Триестина»
Тренеры ФК «Авеллино 1912»
Тренеры ФК «Падова»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Реджина»
Тренеры ФК «Реджана»
Тренеры ФК «Алессандрия»
Тренеры ФК «Асколи»
Тренеры ФК «Ареццо»